Televisa är ett mexikanskt massmedia företag och den första i den spanskspråkiga världen. Det grundades år 1955 som Telesistema Mexicano och bytte namn till Televisa år 1973.

Kanaler 
 Las Estrellas
 Canal 5 (Mexico)
 foro tv

Referenser

Fotnoter

Externa länkar 
 Officiell webbplats 

Mexikanska medieföretag
Företag bildade 1955
Företag i Mexico City
Företag listade på Bolsa Mexicana de Valores
Företag listade på NYSE